

Géographie 
 Noroît, le point cardinal nord-ouest.
 Noroît, un vent du nord-ouest.

Œuvres 
 Noroît, un film français de Jacques Rivette sorti en 1976.

Autres 
 Éditions du Noroît, une maison d'édition.
 Opération Noroît, une opération militaire française au Rwanda.